Die Abkürzung DESI steht für

 Digital Economy and Society Index der Europäischen Union 
 die DESI-Studie (Deutsch Englisch Schülerleistungen International)
 Desorption Electrospray Ionization, eine massenspektrometrische Messmethode
 Dark Energy Spectroscopic Instrument, ein Instrument zur Durchführung spektrographischer Untersuchungen entfernter Galaxien
 die ehemalige Desinfektionsanstalt in Nürnberg

Desi ist die Selbstbezeichnung von Südasiaten

Desi ist der Familienname von
 Thomas Desi (* 1967), österreichischer Komponist und Musiker

Siehe auch:
 DESY
 Daisy

Abkürzung